Hunted, série télévisée d'espionnage britannique créée par Frank Spotnitz et diffusée du  au  sur BBC One au Royaume-Uni ;
 Hunted Down, chanson du groupe grunge Soundgarden. Elle est aussi sortie en single en  ;
 Hunted: The Demon's Forge, jeu d'action-RPG à la troisième personne sorti en France le  sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC (Windows) ;
 Hunted, film franco-belgo-irlandais réalisé par Vincent Paronnaud et sorti en 2020.